Název Pstružný potok má více vodních toků:

 Pstružný potok (přítok Flájského potoka) – levostranný přítok Flájského potoka v okrese Most
 Pstružný potok (přítok Lomnice) – levostranný přítok Lomnice v okrese Karlovy Vary
 Pstružný potok (přítok Ohře) – levostranný přítok Ohře v okrese Sokolov
 Pstružný potok (přítok Sázavy) – levostranný přítok Sázavy v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod
 Pstružný potok (přítok Zlatého potoka) – levostranný přítok Zlatého potoka v okrese Jihlava

Související články 
 Pstruží potok